Själdret kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Själdret (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (15,9 ha)
Själdret (Näskotts socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (22,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn